ligawa (wołowina) – tylna część tuszy wołowej
 ligawa – trąba drewniana
 ligawa – w gwarze poznańskiej oznacza ślizgawkę, lodowisko

Przypisy